Noel Rosa — sambista, cancionista.
Noel (cidade) — no estado americano de Missouri
No Observed Effect Level — (nível de efeito não observável), termo usado em  toxicologia
1563 Noël — asteroide
Furacão Noel — ocorrido no Caribe em 2007
Comandante Noel (distrito) — no Peru
Noel Pagan — cantor norte-americano também conhecido apenas por Noel

Artes
Noel (álbum) — de Noel Pagan, 1988
Noel (filme) — americano, de 2004

Ver também
Natal — (Noël em francês)
Papai Noel — ou Pai Natal

Desambiguações de música